Carriel é um cantor, violeiro e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
”Fiel amigo”

Cantores de Minas Gerais
Violeiros de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais